Alternatywa wykluczająca – logiczny funktor zdaniotwórczy
 Elektryczne ogrzewanie rozjazdów – urządzenia elektryczne
 Olimpijska reprezentacja uchodźców (skrót: EOR)